Lutes ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Lutes (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Eric Lutes (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Jason Lutes (* 1967), US-amerikanischer Comiczeichner
 Jim Lutes (* 1955), US-amerikanischer Maler

Lutes steht für: 

 Lutes (Maryland), Ort im Montgomery County, Maryland